

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zakrzewo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Zakrzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec
 Zakrzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo 
 Zakrzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno
 Zakrzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Zakrzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie 
 Zakrzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo 
 Zakrzewo – część wsi Rutkowice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Zakrzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Zakrzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk
 Zakrzewo – część wsi Wernerowo w Polsce w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Zakrzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Zakrzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Zakrzewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia 
 Zakrzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Zakrzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko 
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak 
 Zakrzewo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak 
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo 
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko 
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec 
 Zakrzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo 
 Zakrzewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Niestandaryzowane nazwy w Polsce 
 Zakrzewo – część, dzielnica miasta Elbląg
 Zakrzewo – zniesiona nazwa osady w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Kozłowo

Zobacz też 
 Nowe Zakrzewo, Stare Zakrzewo, Zagroby-Zakrzewo, Zakrzewo Kościelne, Zakrzewo Wielkie, Zakrzewo-Kopijki, Zakrzewo-Słomy, Zakrzewo-Zalesie